Der Cup des Österreichischen Fußball-Bundes wurde in der Saison 1981/82 zum 48. Mal ausgespielt.

Das Finale wurde in zwei Spielen ausgetragen. Im Hinspiel konnte der FK Austria Wien vor 14.000 Zuschauern im Innsbrucker Tivolistadion beim SSW Innsbruck 1:0 (0:0) Auswärtssieg landen. Das Rückspiel vor 5.800 Zuschauern im Wiener Franz-Horr-Stadion sah ebenfalls die Violetten 3:1 sieggreich nachdem die Innsbrucker zur Halbzeit noch 1:0 voran lagen. Pokalsieger wurde damit mit einem Gesamtscore von 4:1 der FK Austria Wien. Es war dies der 18. Cupsieg der Violetten. Titelverteidiger Grazer AK scheiterte im Halbfinale am späteren Cupsieger.

1. Runde 

|}

2. Runde 

|}

Achtelfinale  

|}

Viertelfinale  

|}

Halbfinale  

|}

Finale

Hinspiel

Rückspiel

Grafische Übersicht ab dem Achtelfinale 

 Sieg im Elfmeterschießen

Weblinks 
 Austria soccer.at: Cup 1981/82 (abgerufen am 4. Oktober 2016)
 Weltfussball.at: ÖFB-Cup 1981/82 (abgerufen am 4. Oktober 2016)

1981
Fußballsaison 1981/82